Albert Algoud (né en 1950), humoriste français ;
 François-Marie Algoud (1920-2012), journaliste, essayiste et militant chrétien français, père du précédent.